Третий мост или Депутадо-Дарси-Кастелло-ди-Мендонса () — рамно-консольный мост через залив Витория в штате Эспириту-Санту, Бразилия.

Мост соединяет столицу штата Виторию с городом Вила-Велья. Длина моста — 3300 м (5-е место в стране), высота в центре — 70 м (2-е место). Установлена 61 опора, расстояние между центральными — 260 м.

Строительство моста началось в 1978 году и продолжалось 11 лет. Открытие состоялось 23 августа 1989 года. Мост сразу после ввода в эксплуатацию стало пересекать около 12 тысяч автомобилей в сутки, в настоящее время эта цифра превышает 58 тысяч.

Здания и сооружения Эспириту-Санту
Платные мосты Бразилии
Витория (Бразилия)
Консольные мосты